Hickel, Hickl, Hikl:
  (ur. 1967, Bailey), twórca efektów specjalnych amerykańskich
 Joseph Hickel (ur. 1736, Böhmisch Leipa, zm. 1807, Wiedeń), czesko-austriacki/niemiecki mężczyzna, malarz, portrecista
 Walter («Wally» Joseph) Hickel (ur. 1919, Ellinwood, zm. 2010, Anchorage), amerykański polityk